Шипка је презиме које носе следеће особе:
 Милан Шипка, лингвиста
 Ранко Шипка, народни херој
 Ковиљка Шипка, глумица

Презимена